Nili kan syfta på

 Nili (organisation) - en spionorganisation verksam 1915-1917

Geografi

Afghanistan 

 Nili (distrikt), Daikondi,

Israel 

 Nili (ort), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar